Mokhtar steht für:

 Mokhtar, Namensbestandteil arabischen Ursprungs, siehe Muchtar
 Mokhtar (1968), tunesischer Film von Sadok Ben Aïcha 
 Mokhtar (2010), kanadisch-marokkanischer Film von Halima Ouardiri